Lubomyr Husar M.S.U. (en ukrainien : Любомир Гузар (Lioubomyr Houzar)), né le  à Lwów, alors en Pologne, et mort le  à  dans l'oblast de Kiev en Ukraine, est un moine studite, archevêque majeur de Kiev, primat de l'Église grecque-catholique ukrainienne de 2001 à 2011 et cardinal de l'Église catholique à partir de 2001.

Biographie

Jeunesse et formation 

Né en 1933 en Pologne à Lwów (aujourd'hui Lviv, en Ukraine), Husar et sa famille fuient les persécutions nazie et communiste et émigrent vers l'Autriche en 1944 avant de rejoindre les États-Unis en 1949. Il étudie à l'Université catholique d'Amérique et à l'Université de Fordham aux États-Unis et est ordonné prêtre le  pour l'éparchie de Stamford des Ukrainiens.

Prêtre 
De 1958 à 1969, il enseigne au séminaire du Collège de Saint Basile et exerce son activité pastorale auprès de la diaspora ukrainienne à  Ellenville et à Kerhonkson dans l'état de New York. En 1969, Husar part pour Rome où il reprend des études qui lui permettent d'obtenir en 1972 un doctorat en théologie. Après l'obtention de celui-ci, il entre au Monastère des Studites, le Studion à Grottaferrata en Italie où il prononce ses vœux le , avant d'en être nommé Supérieur en .

Évêque 
Il est consacré évêque le  de manière clandestine et sans l'accord formel de Rome,  par le cardinal Josyf Slipyj, alors primat de l’Église grecque-catholique ukrainienne. Le cardinal Slipyj le nomme par la suite archimandrite des moines studites hors d'Ukraine. En 1985, après la mort du cardinal, il est nommé protosyncelle (c'est-à-dire vicaire général) du nouveau primat  .

En 1993, avec toute la communauté monastique du Studion, il retourne en Ukraine à Zymna Voda dans l'éparchie de Lviv, puis en 1995 à Kolodiyivka dans l'.

Le  le Saint-Siège le reconnait effectivement comme évêque et lui attribue le siège titulaire de  Nisa di Licia. Le  suivant, il est nommé à la tête du nouvel exarchat archiépiscopal de Kiev-Vishorod.  Il y reste peu de temps puisque dès le  de la même année, le Synode des évêques de l’Église grecque-catholique ukrainienne le désigne comme auxiliaire de l'archevêque majeur, avec facultés particulières pour assister le cardinal Lubachivsky affaibli par l'âge et la maladie.

Celui-ci meurt en décembre 2000. Le pape Jean-Paul II nomme alors Husar administrateur apostolique de l'archevêché majeur des Ukrainiens. Le synode de l’Église l'élit archevêque majeur le , l'élection étant confirmée par le pape dès le lendemain.

En , le siège du primat de l'Église grecque-catholique ukrainienne est transféré à Kiev. Le cardinal Husar devient alors le premier archevêque majeur de Kiev et de toute la Galicie.

Il se retire le .

Cardinal 
Lors du consistoire du , le pape Jean-Paul II l'a créé cardinal avec le titre de cardinal-prêtre de Santa Sofia a via Boccea.

En , il intègre la « mafia de Saint-Gall ».

Il participe au conclave de 2005 qui voit l'élection de Benoît XVI. Il atteint la limite d'âge le jour de ses 80 ans, le , deux jours avant la vacance du siège apostolique consécutive à la renonciation de Benoît XVI ce qui l'empêche de participer aux votes du conclave de 2013 (élection de François).

Il meurt le  à Kniazhychi dans l'oblast de Kiev en Ukraine.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Vers un christianisme post-confessionnel, entretiens avec le cardinal L. Husar, Antoine Arjakovsky, Paris, Parole et Silence, 2005. .

Articles connexes 
 Église grecque-catholique ukrainienne
 Liste des primats actuels des Églises orientales
 Composition actuelle du Collège cardinalice

Liens externes 
 Fiche du cardinal sur le site de la FIU

Naissance en février 1933
Naissance à Lviv
Naissance en Pologne
Étudiant de l'université pontificale urbanienne
Religieux catholique ukrainien
Archevêque majeur catholique ukrainien
Cardinal ukrainien
Cardinal créé par Jean-Paul II
Décès dans l'oblast de Kiev
Décès à 84 ans
Décès en mai 2017